La recombinaison génétique est un phénomène assurant le mélange de matériel génétique entre chromosomes
 Cas particulier : la recombinaison virale dont la recombinaison virale du H5N1 et la recombinaison V(D)J
 En cosmologie, la recombinaison représente l'époque où les électrons de l'univers se sont combinés aux premiers noyaux atomiques pour former les premiers atomes.
 Voir aussi la recombinaison dissociative
 La recombinaison taxonomique consiste en un nouvel agencement de la combinaison entre le genre et l'épithète spécifique, à la suite d'une nouvelle interprétation de la classification phylogénétique.

Voir aussi